Корбешть () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Петріш.
 Корбешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Чейка.
 Корбешть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Акецарі.